Diplostomatidae är en familj av plattmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Diplostomatidae i ordningen Strigeatida, klassen sugmaskar, fylumet plattmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället klassen Neodermata, fylumet plattmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Diplostomatidae 32 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Sugmaskar
Diplostomatidae